Натуральне число 1121
 1121 рік до нашої ери
 1121 рік нашої ери